Hietalahti kan syfta på:

Hietalahti – en vik i Helsingfors stad, se Sandviken, Helsingfors stad
Hietalahti – en del av Vasa stad, se Sandviken, Vasa stad